Вязьма — топоним в России и Белоруссии.

Белоруссия 
 Вязьма — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вязьма — город в Смоленской области.
 Вязьма — узловая железнодорожная станция в городе Вязьме.
 Вязьма — река в Смоленской области, приток Днепра.
 Вязьма — река в Ивановской области, приток Уводи.
 Вязьма — река в Тверской области, приток Шоши.
 Вязьма — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Вязьма — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Вязьма — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Вязьма-Брянская — железнодорожная станция
 Вязьма-Брянская — село
 Вязьма-Новоторжская — железнодорожная станция
 
 Вяземское